Extremeños puede referirse a:

 Gentilicio de Extremadura;
 Nueva denominación de Coalición Extremeña PREX-CREX;